Topla se poate referi la:
 Topla, Caraș-Severin
 Topla, Timiș